Grand River – fiume dell'Ontario, Canada
Grand River – fiume del Michigan (Stati Uniti), immissario del Lago Michigan
Grand River – fiume che si estende soprattutto nel Dakota del Sud (Stati Uniti), affluente del Missouri
Grand River – città dell'Iowa, Stati Uniti
Grand River – villaggio dell'Ohio, Stati Uniti
Grand Rivers – città del Kentucky, Stati Uniti

 Grand River – romanzo di Wu Ming del 2008